American Girl – singolo di Bonnie McKee del 2013
 American Girl – brano musicale di Tom Petty and the Heartbreakers del 1977
 American Girl – film del 2002 diretto da Jordan Brady